Да́нни Си́лва (; 24 июля 1973, Перт-Амбой, Нью-Джерси) — португальский лыжник и биатлонист.

Карьера 
Как лыжник Данни Силва появился на международной арене в 2004 году. Не приняв за карьеру участия ни в одной гонке Кубка мира, он выходил на старт двух Олимпийских игр (2006, 2010) и трёх чемпионатов мира (2005, 2007, 2009). Оба раза он был единственным представителем своей страны на Играх и её знаменосцем. Лучшим результатом на Олимпийских играх для него является занятое в 2006 году 93-е место в классической гонке на 15 км, поскольку в единственной другой своей олимпийской гонке, прошедшей в 2010 году свободным стилем на ту же дистанцию, он финишировал 95-м, замкнув финишный протокол. Это был его последний старт в карьере. На чемпионатах мира его лучшим достижением стало 77-е место в классическом спринте в Саппоро.

Как биатлонист Силва появился на чемпионате мира по летнему биатлону 2007 года в Отепя, где занял 32-е, последнее место в беговом спринте.

Примечания

Ссылки 
 Профиль FIS
 Профиль IBU
 Профиль на Sports Reference

Биатлонисты Португалии
Лыжники Португалии
Знаменосцы на Олимпийских играх
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года